Typ 99 může mít různé významy:
 Typ 99 (tank) – čínský tank
 20mm kanón typu 99 – japonský letecký kanón
 Typ 99 (samohybná houfnice) – japonská samohybná houfnice
 Arisaka typ 99 – japonská puška
 Typ 99 (kulomet) – japonský lehký kulomet
 Typ 99 (granát) – japonský ruční granát
 Typ 99 (mina) – japonská protitanková mina

Externí odkazy